Strike Up the Band steht für:

 Strike Up the Band (Lied), Song aus dem gleichnamigen Musical von George und Ira Gershwin (1927)
 Strike Up the Band (Musical), Musical von George Gershwin (1927/1930)
 Strike Up the Band, Originaltitel von Heiße Rhythmen in Chicago, US-amerikanischer Film von Busby Berkeley (1940)